Кајрен Вилсон (; 23. децембар 1991) енглески је играч снукера. Професионалац је био у сезони 2010/11, а потом се 2013. године вратио. Своју  прву рангирану титулу освојио је 2015. на турниру Шангај мастерс. Играо је финалу Светског првенства 2020. године када га је победио Рони О’Саливан.

Ожењен је и има два сина.

Успеси

Рангирана финала: 12 (5 победе, 7 пораза)

Нерангирана финала: 5 (2 победе, 3 пораза)

Извори

Спољашње везе 

 Профил на сајту worldsnooker.com

Рођени 1991.
Енглески играчи снукера